Алекса́ндра Васи́льевна Щекати́хина-Пото́цкая (, Александровск, Екатеринославская губерния (ныне Запорожье) — 23 октября 1967, Ленинград) — русская и советская художница, график, мастер росписи по фарфору.

Биография 
Училась в рисовальной школе Общества поощрения художников в Петербурге в 1908—1915 гг. у И. Я. Билибина и Н. К. Рериха (1913—1915). Летом 1912 года, в числе других учеников, помогала в росписи Николаем Рерихом Храма Святого Духа в Талашкино. Затем училась в академии Рансона в Париже у Феликса Валлоттона и Мориса Дени.

В 1918 г. Щекатихина-Потоцкая была приглашена на Государственный фарфоровый завод, где начала работу над эскизами росписей, а позже и над скульптурными формами.

От первого брака с юристом Николаем Филипповичем Потоцким (1881—1920) имела сына Мстислава (1916—1998).

Жена И. Я. Билибина с февраля 1923 года. С этого времени жила вместе с ним в Египте, а затем во Франции. В 1936 году вернулась с ним в Ленинград, продолжила работу на фарфоровом заводе. Овдовела в 1942 году. В 1967 году умерла. Похоронена на Большеохтинском кладбище.

Семья 
 Первый муж — юрист Николай Филиппович Потоцкий (1881—1920)
 сын Мстислав (1916—1998)
 Второй муж — художник Иван Билибин (1876—1942)

Литература

Ссылки 
 Е. А. Еремеева. Фарфор в творчестве Щекатихиной-Потоцкой // Официальный сайт музея-заповедника «Царское село»
 Щекатихина-Потоцкая, Александра Васильевна // Проект «Искусство и архитектура Русского Зарубежья»
 Работы на сайте Эрмитажа
 Мемориальная доска на доме по адресу ул. Лизы Чайкиной, 25, где жили Билибин и Щекатихина-Потоцкая

Художники по фарфору
Художники русского авангарда
Графики русского авангарда
Похороненные на Большеохтинском кладбище